Lacaussade est un nom propre qui sert de toponyme et de patronyme en France.

 La Caussade est un cours d'eau qui a donné son nom à différentes toponymes du Sud-Ouest de la France en Caussade ou Lacaussade.

Communes 
 Lacaussade : commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne (47).
 Saint-Martin-Lacaussade : commune française, située dans le département de la Gironde

Personnalités 
 Auguste Lacaussade (1815-1897), poète français, également appelé le « poète-pays » à La Réunion.